Reading es una localidad de Inglaterra.

Reading también puede referirse a:
 Reading, ciudad estadounidense en el estado de Kansas;
 Reading, pueblo estadounidense en el estado de Massachusetts;
 Reading, lugar designado por el censo en el estado estadounidense de Massachusetts;
 Reading, localidad estadounidense en el estado de Míchigan;
 Reading, localidad estadounidense en el estado de Nueva York;
 Reading, localidad estadounidense en el estado de Ohio;
 Reading, localidad estadounidense en el estado de Pensilvania;
 Reading, localidad estadounidense en el estado de Vermont; o
 Reading Football Club, equipo de fútbol de la ciudad inglesa de Reading.